Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2023. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti jsou řazeny v rámci dnů abecedně podle příjmení, příp. pseudonymu.

Typická položka by měla mít strukturu:

 Jméno (či pseudonym), věk, národnost a povolání, příčina smrti (pokud je známa) a reference. Pokud z reference jednoznačně nevyplývá datum úmrtí, je vhodné to uvést poznámkou „oznámeno v tento den“.

Česko

Leden 
 2. ledna
 Vasil Timkovič, 99 let, válečný veterán

 3. ledna
 Michael Drozd, 54 let, plavec
 Petr Pavlásek, 75 let, vzpěrač

 4. ledna
 Marie Ďurovičová, 95 let, sportovní gymnastka a olympijská vítězka

 7. ledna
 Miloš Horanský, 90 let, básník, režisér a pedagog

 8. ledna
 Tomáš Voženílek, 42 let, moderátor

 10. ledna
 Jaroslav Janiš, 94 let, výtvarník a režisér

 14. ledna
 Zdeněk Češka, 93 let, právník

 16. ledna
 Pavel Pecháček, 82 let, novinář

 17. ledna
 Stanislav Tereba, 85 let, fotograf

 19. ledna
 Milan Čurda, 56 let, opilec
 Kristina Taberyová, 71 let, režisérka

 20. ledna
 Jiří Macháně, 82 let, kameraman

 21. ledna
 Jiří Kulíček, 88 let, hokejista
 Ivo Pavelka, 86 let, dirigent, klavírista a varhaník

 22. ledna
 Pavel Hazuka, 73 let, politik

 23. ledna
 Petr Hošek, 55 let, baskytarista a zakladatel punkové kapely Plexis

 27. ledna
 Jaroslav Šedivý, 93 let, historik a politik

 28. ledna
 Jiří Šetlík, 93 let, historik umění, vysokoškolský pedagog

 31. ledna
 Miroslav Lacký, 79 let, hokejový brankář

Únor 
 3. února
 Naďa Urbánková, 83 let, herečka a zpěvačka
 Petr Slabý, 60 let, scenárista, hudební novinář a publicista, filmový a televizní režisér

 6. února
 Květa Pacovská, 94 let, malířka, ilustrátorka
 Lubomír Štrougal, 98 let, politik, bývalý předseda vlády Československa

 7. února
 František Cipro, 75 let, fotbalový trenér a prvoligový hráč
 Václav Skurovec, 85 let, profesor

 9. února
 Vladimír Stehlík, 79 let, architekt, podnikatel, bývalý majitel Poldi Kladno

 10. února
 Milan Schelinger, 70 let, hudebník, výtvarník

 12. února
 Miloš Budík, 87 let, fotograf

 14. února
 Jiří Janáček, 95 let, pedagog

 15. února
 Karel Pala, 83 let, lingvista

 16. února
 Jana Andrsová, 83 let, tanečnice, baletka
 Jakub Dürr, 46 let, politolog

 17. února
 Luboš Petřík, 79 let, herec a novinář
 Jitka Tichá, 57 let, loutkářka, režisérka, herečka a performerka
 Vladislav Třeška, 65 let, chirurg

 18. února
 Bořek Mezník, 48 let, básník

 25. února
 Martin Pěnička, 53 let, fotbalista

Březen 
 6. března
 Ivana Hloužková, 62 let, herečka
 Marie Krčmová, 82 let, lingvistka
 Josef Vojta, 87 let, fotbalista

 7. března
 Vlastislav Antolák, 80 let, pedagog

 9. března
 Ivan Hanousek, 80 let, novinář

 10. března
 Zdenko F. Daneš, 102 let, matematik
 Michal Reiman, 92 let, historik

 12. března
 Karel Kaplan, 94 let, historik
 Marek Kopelent, 90 let, hudební skladatel

Svět

Leden 
 2. ledna
 Ken Block, 55 let, americký automobilový závodník
 Viktor Fajnberg, 91 let, ukrajinský filolog
 Marilyn Staffordová, 97 let, britská fotografka

 3. ledna
 Walter Cunningham, 90 let, americký astronaut
 Ruslan Chasbulatov, 80 let, čečenský politik

 4. ledna
 Rosi Mittermaierová, 72 let, německá alpská lyžařka
 Fay Weldonová, 91 let, anglická spisovatelka
 Stefan Wojnecki, 93 let, polský fotograf

 5. ledna
 Ernesto Castano, 83 let, italský fotbalista

 6. ledna
 Benjamin J. Almoneda, 92 let, filipínský biskup
 Gianluca Vialli, 58 let, italský fotbalista

 7. ledna
 Modeste M'bami, 40 let, kamerunský fotbalista

 8. ledna
 Roberto Dinamite, 68 let, brazilský fotbalista a politik

 9. ledna
 Ferenc Mészáros, 72 let, maďarský fotbalista
 Karl Alexander Müller, 95 let, švýcarský fyzik
 Mikio Sató, 94 let, japonský matematik
 George S. Zimbel, 93 let, americko-kanadský fotograf

 10. ledna
 Jeff Beck, 78 let, anglický kytarista
 Hans Belting, 87 let, německý historik umění
 Jorge O. Calvo, 61 let, argentinský paleontolog
 Konstantin II. Řecký, 82 let, řecký král
 George Pell, 81 let, australský kardinál

 11. ledna
 Jukihiro Takahaši, 70 let, japonský zpěvák a bubeník

 12. ledna
 Paul Johnson, 94 let, anglický novinář
 Lisa Marie Presleyová, 54 let, americká zpěvačka

 13. ledna
 Peter Bartoník, 27 let, slovenský baskytarista a člen kapely IMT Smile
 Klas Lestander, 91 let, švédský biatlonista

 14. ledna
 Inna Čurikovová, 79 let, ruská herečka
 Carl Hahn, 96 let, německý podnikatel
 Mukarram Jah. 89 let, indický panovník

 15. ledna
 Vachtang Kikabidze, 84 let, gruzínský hudebník
 Gordana Kuić, 80 let, srbská spisovatelka
 Gáspár Miklós Tamás, 74 let, maďarský filozof

 16. ledna
 Gina Lollobrigida, 95 let, italská herečka

 17. ledna
 Edward R. Pressman, 79 let, americký filmový producent
 Lucile Randonová (sestra André), 118 let, francouzská řeholnice, nejstarší žijící člověk

 18. ledna
 David Crosby, 81 let, americký kytarista a zpěvák, člen The Byrds a Crosby, Stills, Nash and Young
 Denys Monastyrskyj, 42 let, ukrajinský politik

 19. ledna
 Jean-Claude Lemagny, 91 let, francouzský knihovník
 Alex Napier, 75 let, britský bubeník, člen Uriah Heep
 Aranka Szentpétery, 89 let, slovenská herečka

 22. ledna
 Thomas Hellberg, 81 let, švédský herec
 Darío Jara Saguier, 92 let, paraguayský fotbalista
 Hosejn Šahábí, 55 let, íránský režisér

 23. ledna
 Renate Boyová, 83 let, východoněmecká koulařka
 Top Topham, 75 let, anglický kytarista a malíř, člen The Yardbirds

 24. ledna
 Balkrišna Doši, 95 let, indický architekt

 27. ledna
 Aleksander Krawczuk, 100 let, polský historik a spisovatel
 Michail Mustygin, 85 let, ruský fotbalista
 David Rimmer, 81 let, kanadský režisér

 28. ledna
 Eva Kushnerová, 93 let, kanadská spisovatelka
 Tom Verlaine, 73 let, americký zpěvák a kytarista

 29. ledna
 Krister Kristensson, 80 let, švédský fotbalista
 Dmytro Pavlyčko, 93 let, ukrajinský básník

 30. ledna
 Bobby Hull, 84 let, kanadský hokejista
 Charles Silverstein, 87 let, americký psycholog

 31. ledna
 Cleonice Berardinelli, 106 let, brazilská pedagožka

Únor 

 1. února
 Jozef Čapla, 84 let, slovenský hokejista
 Terence Dickinson, 79 let,kanadský fotograf
 George P. Wilbur, 81 let, americký herec

 2. února
 Jean-Pierre Jabouille, 80 let, francouzský automobilový závodník

 3. února
 Alain Lacouchie, 76 let, francouzský básník a fotograf
 Paco Rabanne, 88 let, baskický módní návrhář
 Szewach Weiss, 87 let, izraelský politik

 5. února
 Mordechaj Bibi, 100 let, izraelský politik
 Parvíz Mušaraf, 79 let, pákistánský prezident

 6. února
 Greta Andersenová, 95 let, dánská plavkyně
 Christian Atsu, 31 let, ghanský fotbalista
 Valerij Alexejevič Čudinov, 80 let, ruský filozof a spisovatel
 Emory Kristof, 80 let, americký fotograf
 Phil Spalding, 65 let, britský baskytarista
 Ahmet Eyüp Türkaslan, 28 let, turecký fotbalový brankář

 7. února
 Almut Eggertová, 85 let, německá herečka
 Friedel Lutz, 84 let, německý fotbalista

 8. února
 Burt Bacharach, 94 let, americký hudební skladatel
 Miroslav Blažević, 87 let, chorvatský fotbalista a trenér

 9. února
 Marcos Alonso Peña, 63 let, španělský fotbalista

 10. února
 Carlos Saura, 91 let, španělský režisér a scenárista

 11. února
 Hans Modrow, 98 let, německý politik

 14. února
 Friedrich Cerha, 96 let, rakouský hudební skladatel a dirigent

 15. února
 Paul Berg, 96 let, americký biochemik
 Raquel Welchová, 82 let, americká herečka
 Algimantas Žižiūnas, 83 let, litevský fotograf

 16. února
 Chuck Jackson, 85 let, americký zpěvák
 Tim Lobinger, 50 let, německý tyčkař
 Tony Marshall, 85 let, německý zpěvák

 17. února
 Jerry Dodgion, 90 let, americký saxofonista a flétnista

 18. února
 Justin O. Schmidt, 75 let, americký biolog
 Petar Žekov, 78 let, bulharský fotbalista

 19. února
 Greg Foster, 64 let, americký překážkář

 20. února
 Miklós Lendvai, 47 let, maďarský fotbalista

 21. února
 Amancio Amaro, 83 let, španělský fotbalista
 Ilse Tielsch, 93 let, rakouská spisovatelka
 Nadja Tillerová, 93 let, rakouská herečka

 24. února
 Juraj Jakubisko, 84 let, slovenský režisér

 26. února
 Betty Boothroydová, 93 let, britská politička
 Alberto Mario González, 81 let, argentinský fotbalista
 Francisco Osorto, 65 let, salvadorský fotbalista
 Gleb Pavlovskij, 71 let, ruský politolog
 Bob Richards, 97 let, americký tyčkař
 Ans Westra, 86 let, nizozemská fotografka

 28. února
 Grant Turner, 64 let, novozélandský fotbalista

Březen 
 1. března
 Just Fontaine, 89 let, francouzský fotbalista

 2. března
 Per Kristoffersen, 85 let, norský fotbalista
 Wayne Shorter, 89 let, americký jazzový saxofonista a skladatel

 3. března
 Carlos Garnett, 84 let, americký saxofonista
 David Lindley, 78 let, americký kytarista
 Argentina Menisová, 74 let, rumunská diskařka
 Kenzaburó Óe, 88 let, japonský spisovatel
 Tom Sizemore, 61 let, americký herec
 Margherita Spiluttini, 75 let, rakouská fotografka

 4. března
 Judith Heumannová, 75 let, americká aktivistka

 5. března
 Francisco J. Ayala, 88 let, americký biolog
 Gary Rossington, 71 let, americký kytarista, člen Lynyrd Skynyrd

 6. března
 Kenneth Money, 87 let, kanadský výškař, fyziolog a astronaut

 7. března
 Ian Falconer, 63 let, americký ilustrátor
 Dmytro Kocjubajlo, 27 let, ukrajinský válečník
 Pat McCormicková, 92 let, americká skokanka do vody

 8. března
 Chaim Topol, 87 let, izraelský herec

 9. března
 Robert Blake, 89 let, americký herec

 11. března
 John Jakes, 90 let, americký spisovatel

 12. března
 Dick Fosbury, 70 let, americký výškař

 13. března
 Jim Gordon, 77 let, americký bubeník
 Ernst Tugendhat, 93 let, německý filozof

 14. března
 Bobby Caldwell, 71 let, americký zpěvák

 15. března
 Franz Kett. 89 let, německý spisovatel literatury faktu
 Roman Lentner, 85 let, polský fotbalista
 Mimis Papaioannou, 80 let, řecký fotbalista

 16. března
 Tony Coe, 88 let, anglický saxofonista
 José Francisco Moreira dos Santos, 94 let, portugalský biskup

 17. března
 Jorge Edwards, 91 let, chilský spisovatel
 Lance Reddick, 60 let, americký herec
 Dubravka Ugrešićová, 73 let, chorvatská spisovatelka

Reference 

 
Seznamy lidí